Barnard Castle kan syfta på följande platser i Durham, England:

 Barnard Castle (ort), ort och civil parish
 Barnard Castle (slott)
 Barnard Castle (valkretsen)